42-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии

 42-я пехотная дивизия (Германская империя)
 42-я пехотная дивизия (Российская империя)
 42-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 42-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР)
 42-я гвардейская стрелковая Прилукская ордена Ленина Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия
 42-я гвардейская мотострелковая Евпаторийская Краснознамённая дивизия

Танковые дивизии

 42-я танковая дивизия (СССР)
 42-я гвардейская танковая дивизия

Артиллерийские дивизии

 42-я ракетная Тагильская дивизия (СССР, Российская Федерация)